II liga polska 2019/2020 – 6. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reformie, wprowadzającej na tym szczeblu jedną grupę ogólnokrajową. Bierze w nich udział 18 drużyn, grających systemem kołowym. Zmagania rozpoczęły się 27 lipca 2019, a zakończyły 31 lipca 2020.

Drużyny 

Uwaga: lista uczestników rozgrywek może ulec zmianie w wyniku postępowania licencyjnego.

Występy w najwyższej klasie rozgrywek 
W podanej tabeli przedstawiono sezon, w którym poszczególne zespoły po raz ostatni występowały w najwyższej klasie rozgrywek (stan na początek sezonu 2019/2020).

Rozgrywki 
W sezonie 2019/2020 drużyny rozegrały 34 kolejki ligowe po 9 meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach – jesiennej i wiosennej.

Zmienione zostały zasady awansu do I ligi – dwa czołowe miejsca w końcowej tabeli premiowane były awansem bezpośrednim, zaś ostatniego awansującego wyłonią baraże między drużynami z miejsc 3–6. Cztery ostatnie zespoły spadły do III ligi.

Tabela

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|}

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki 
Uwaga: zastosowano kolejność chronologiczną (np. jeśli dana drużyna rozegrała mecz 2. kolejki jako swój piąty w kolejności, jego rezultat podano w kolumnie oznaczonej numerem „5”).

Baraże o I ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrany został turniej barażowy o miejsce w I lidze w sezonie 2020/2021 pomiędzy zespołami, które zajęły w II lidze pozycje 3–6. W półfinałach baraży pary zostały ułożone według klucza 3–6 i 4–5, zaś w finale zmierzyli się zwycięzcy półfinałów. We wszystkich meczach gospodarzami były drużyny, które zajęły w lidze wyższą pozycję. Półfinały zostały rozegrane 28 lipca, a finał 31 lipca 2020 roku. Awans tą drogą wywalczyła Resovia.

Półfinały

Finał 

Opracowano na podstawie: [1]

Najlepsi strzelcy 

• Opracowano na podstawie: 90minut.pl

Hat-tricki 

• Wytłuszczeniem wyróżniono drużynę, w której grał zdobywca hat-tricka.

Bramki samobójcze 

• Wytłuszczeniem wyróżniono drużynę, w której grał strzelec bramki samobójczej.
• Opracowano na podstawie: 90minut.pl

Trenerzy 
Źródło: 90minut.pl

Stadiony

Prawa transmisyjne 
W sezonie 2019/2020 na antenie TVP3 oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport można oglądać "na żywo" niedzielny mecz rozgrywany o godzinie 13:00.

Skróty spotkań można oglądać też na kanale Łączy nas piłka TV w serwisie YouTube.

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
2019 w polskim sporcie
2020 w polskim sporcie